Савва Яковлев:
 Яковлев, Савва Алексеевич (1811—1847) — российский военнослужащий, штабс-ротмистр.
 Яковлев, Савва Яковлевич (Собакин; 1713—1784) — российский предприниматель, заводчик, меценат.